de Los Baños ;
  de Kaohsiung ;
 Centre national des Arts (organisation) d'Ottawa ;
 Centre national des Arts (lieu) d'Ottawa;
 Centre national des Arts de Tokyo.

Voir aussi